Sande (Vestfold, Norveška), grad i općina u Norveškoj
 Sande (Møre og Romsdal, Norveška), grad i općina u Norveškoj
 Sande (Sogn og Fjordane, Norveška), naselje u Norveškoj
 Sande (Donja Saska, Njemačka), naselje u Njemačkoj